Chase megye (Kansas)
 Chase megye (Nebraska)